Радославов може да се отнася за:
 Александър Радославов (1878 – 1951) – български ботаник
 Александър Радославов (политик) (р. 1942) – български политик
 Васил Радославов – няколко души с това име
 Иван Радославов (1881 – 1969) – български литературен критик
 Михаил Радославов (1848 – 1895) –български революционер
 Радослав Радославов – няколко души с това име
 Цветан Радославов (1863 – 1931) – български учител

Български фамилни имена